Dario Vidošić (Osijek, 8 de abril de 1987) é um futebolista croata naturalizado australiano, joga pelo Seongnam FC. Foi convocado para a Copa do Mundo FIFA de 2010 e Copa do Mundo FIFA de 2014.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Naturais de Osijek
Futebolistas da Austrália
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Futebolistas do MSV Duisburg
Futebolistas do Arminia Bielefeld
Futebolistas do Adelaide United Football Club
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do Brisbane Roar Football Club
Jogadores da Seleção Australiana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014